Кастрильон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 55,34 км². Население — 22 832 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Portal con información y noticias de Castrillón
 Piedras Blancas en Google Earth v.4 

Муниципалитеты Астурии